Phyllobatheliaceae är en familj av svampar. Phyllobatheliaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllobatheliaceae